Ниже представлен список горных вершин России. Среди горных систем в России можно выделить Большой Кавказ, Уральские горы, Алтай, Верхоянский хребет, Западный и Восточный Саяны, хребет Черского, Сихотэ-Алинь.

Самая высокая точка России — гора Эльбрус в составе Большого Кавказа (5642 м).

В данном списке приведены вершины гор, высота которых более 4000 м, всего 73 вершины. 67 из них принадлежат Большому Кавказу, 3 Алтаю и 3 находятся на Камчатке.

Почётный знак за покорение десяти высочайших вершин России 
За покорение десяти высочайших вершин России Федерацией альпинизма России учреждён почётный знак и звание «Снежный барс России». Норматив для присвоения этого почётного звания предусматривает восхождение на все восемь пятитысячников России, расположенных на Кавказе, а также высшие точки других горных районов: Белуху и Ключевскую сопку. Первым альпинистом, выполнившим норматив, стал сочинский альпинист Алексей Букинич.

См. также 
Снежный барс (СССР)

Примечания 

 Высота
Списки:География России
Россия